Элицур:

 Элицур — профессиональный баскетбольный клуб из Нетании, Израиль.
 Элицур — женский профессиональный баскетбольный клуб из Израиля.
 Элицур, Ури (1946—2014) — израильский журналист, публицист и общественный деятель, лауреат премии Соколова.